El espectador puede referirse a:

 El Espectador, una de las cadenas de radio más antiguas del Uruguay;
 El Espectador, un diario de tirada nacional en Colombia;
 El espectador, un compendio de artículos del filósofo español José Ortega y Gasset;
 El espectador, un álbum del músico español Julio de la Rosa, publicado en 2008.
 El Espectador, un periódico español publicado durante el Trienio Liberal.
 El Espectador, un periódico español publicado entre 1841 y 1848.